Slovo zámek má více významů:

 zámek (stavba) – rozlehlá výstavná budova stavěná zejména jako šlechtické sídlo
 zámek (zařízení) – zařízení pro uzavírání či spojování (zámek u dveří, schránky, pušky)
 brašnářský zámek – zámek k zajištění klopny brašny nebo aktovky
 zámek na pletacích strojích – zařízení na zátažných pletacích strojích
 zámek (informatika) – synchronizační mechanismus pro vynucování omezeného přístupu ke zdroji v prostředí
 zámek (synchronizace) – synchronizační primitivum v programování
 zámek (anatomie) – soustava hrbolů a lišt na místě, kde k sobě přiléhají lastury některých měkkýšů (mlžů a ramenonožců)
 vzdušný zámek – přelud, nereálná představa

kultura
 Zámek (román) – nejdelší román Franze Kafky, vydaný posmrtně Maxem Brodem

místní názvy
 Zámek (hradiště) – hradiště v okrese Strakonice
 Zámek (Pardubice) – část města Pardubice v okrese Pardubice
 Zámek (přírodní památka) – přírodní památka v okrese České Budějovice
 Drhovle Zámek – část obce Drhovle v okrese Písek

Související články 
 Zámky (rozcestník)
 Pustý zámek – rozcestník
 Zkamenělý zámek (rozcestník)
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Zámek“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Zámek“

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno